Spaniens landslag i innebandy kan betyda:

Spaniens damlandslag i innebandy
Spaniens herrlandslag i innebandy